Kreis Bunzlau steht für:

 Landkreis Bunzlau, preußischer Landkreis in Schlesien (1816 bis 1945)
 Bunzlauer Kreis, Verwaltungsbezirk im Königreich Böhmen